Cronista – giornalista che si occupa di cronaca
Cronista – storico, autore di cronache